

Personnalités 

 Claude Bardel (1851-1926), évêque catholique français ;
  (1869-1941), avocat et homme politique polonais, ministre ;
  (née en 1990), actrice et musicienne allemande. 
  (1895-1975), médecin et colonel polonais.

Lieux 

 Les Isles-Bardel, commune française dans le département du Calvados en région Normandie.

Entreprises 
 Bardel Entertainment, société de production de télévision canadienne.